Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 702 dans le monde.

 Route nationale 702 en France